Rosaura Pozos Villanueva (Puebla, Puebla, México). 

Es fotógrafa, Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Producción Audiovisual) por la UNAM, y poeta..

Reconocimiento a su trabajo profesional 
En 2022 publicó el fotolibro "Polvo de escudos".

En 2020-2021, su poemario Una línea de horizonte fue galardonado con el premio de publicación en el concurso Letras Confinadas, convocado por la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla.

Con su obra fotográfica fue seleccionada en el Urban Book Award 2022 y obtuvo los siguientes reconocimientos: Mención en el "XIV Premio Julia Margaret Cameron"; Segundo lugar en el XXIV Concurso de Fotografía Antropológica “El juego en México”; Mención especial en el Certamen fotográfico “Los migrantes, un rostro de México”; Primer lugar en el 1er Certamen fotográfico “Los derechos humanos en México”, y Mención Especial en el XXII Concurso de Fotografía Antropológica “El quehacer diario”.

Ha sido beneficiaria de programas de apoyo a la cultura y las artes del Gobierno de México: Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), Intercambio de Residencias Artísticas (México-Argentina) y Jóvenes Creadores.

Trabajó como fotoperiodista en: El Universal, El Independiente, El Economista y La Jornada.

Referencias 

Nacidos en Puebla de Zaragoza
Fotógrafas de México
Fotoperiodistas
Poetas de México